Ketola est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1931-2016), joueur américaine de baseball
Tuomas Ketola (né en 1975), joueur finlandais de tennis
Veli-Pekka Ketola (né en 1948), joueur finlandais de hockey sur glace

Voir aussi
Trophée Veli-Pekka-Ketola, récompense annuelle en hockey sur glace finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois